

Sigle

UFG est un sigle pouvant désigner :

Up-Front Group, Entreprise japonaise du secteur des médias et du divertissement
Groupe UFG, un rassemblement de filiales de gestion d'actifs.